Mario González kan syfta på:

 Mario González (uruguayansk boxare) (född 1901), uruguayansk olympisk boxare
 Mario Tovar González (1933–2011), mexikansk fribrottare
 Mario González (fotbollsspelare) (född 1950), uruguayansk fotbollsspelare
 Mario González (mexikansk boxare) (född 1969), mexikansk olympisk boxare
 Mario González (simmare) (född 1975), kubansk olympisk simmare
 Mario González (wrestler) (född 1983), mexikansk fribrottare